Als Sternwarte Bonn bezeichnet werden
 die Alte Sternwarte (Bonn)
 das zuerst dort und später in Endenich angesiedelte Institut, heute Argelander-Institut für Astronomie
 die Volkssternwarte Bonn